Loubière peut désigner :

Étymologie 
En occitan, "loubière", "louvière" signifie "la tanière du loup". L'ancien occitan médiéval "lobiera" a la même signification. 

Le patronyme renvoie donc à la tanière du loup. Plus généralement il désigne un endroit où il y a des loups.

En vieux français, « lober » ou « lobber » ou « louber » signifie « séduire par des paroles flatteuses », « enjôler », « duper ». 

Loubière peut désigner également une enchanteresse, fée, ensorceleuse, par extension une sorcière ou une traitresse.

Hydronyme 
Le ruisseau de la Loubière, ruisseau français du Puy-de-Dôme.
La Loubière, rivière du Cher, affluent de rive droite du Cher.
L'ancien ruisseau du quartier Notre-Dame-du-Mont à Marseille, qui a donné son nom à l'actuelle rue de la Loubière.

Patronyme 
 Antoine Loubière (né en 1988), joueur de rugby à  français.
 Jean Loubière (1892-1915), footballeur français.
 Paul Loubière, journaliste, écrivain et universitaire français.
 Sophie Loubière (née en 1966), romancière, journaliste et productrice radio française.

Toponyme 
 La Loubière, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie.
 Villar-Loubière, commune française du département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 La Loubière, hameau de Villar-Loubière.
 La Loubière, quartier de la ville de Toulon.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France